Фискальные марки Британского Гондураса были изданы в 1899 году. Это был единственный выпуск фискальных марок Британского Гондураса (ныне Белиза).

Описание 
Вышедший в 1899 году единственный фискальный выпуск Британского Гондураса представлял собой находившиеся тогда в обращении почтовые марки со сделанной на них надпечаткой слова  («Гербовый сбор»).

В рамках этого выпуска были эмитированы марки четырёх номиналов: 5 центов, 10 центов, 25 центов и 50 центов на 1 шиллинге. Известны также два разных размера надпечатки: 11 мм и 12 мм в длину.

Кроме того, существует ряд разновидностей надпечатки, которые пользуются значительным спросом у коллекционеров, например, «BEVENUE», «REVENU» и «REVE UE».

Несмотря на то, что эти марки предназначались для фискальных целей, они также годились для почтового обращения, то есть были почтово-гербовыми марками.

Никаких других фискальных марок Британского Гондураса или Белиза неизвестно, поскольку в других случаях в фискальных целях использовались почтовые марки.

См. также

Примечания

Литература 
 Devenhill N. British Honduras // The American Philatelist. — 2013. — Vol. 127. — No. 6 (1349; June). — P. 536—542.

Ссылки 

 

Британский Гондурас
Экономика Белиза
История Белиза